Лиам ван Гелдерен (; родился 23 марта 2001 года, Зандам, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник клуба «Гронинген».

Клубная карьера 
Ван Гелдерен — воспитанник клубов АЗ и «Аякс».

17 июня 2022 года подписал четырёхлетний контракт с клубом «Гронинген».

Международная карьера 
В 2018 году в составе юношеской сборной Нидерландов ван Гелдерен выиграл юношеский чемпионат Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Сербии, Испании, Англии, Ирландии и Италии. В поединке против ирландцев Лиам забил гол.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2021/22

Международные

 Нидерланды (до 17)
  Юношеский чемпионат Европы — 2018

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Гронинген»